Portail ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Portail (1675–1736), französischer Politiker und Mitglied der Académie française
 Jacques Chalmot du Portail (1656–1731), königlich preußischer Generalleutnant der Kavallerie, Chef des Kürassier-Regiments Nr. 6 später Nr. 12